Клиентская база — это база данных, содержащая сведения обо всех клиентах компании, когда-либо совершавших с ней сделки. Кроме того, иногда к клиентской базе относят и сведения о потенциальных клиентах компании.

Цели составления клиентской базы 

Выделяют пять основных целей составления клиентской базы:
 Сохранение и преемственность информации. , которую решает данная база, это страховка от потери клиентов при увольнении менеджера по продажам или торгового представителя, а также быстрое вхождение в курс дела новых сотрудников.
 Оценка перспективы. Данная БД ответит на вопрос о том, какой процент дистрибуции Вы имеете на рынке, какая доля клиентов лояльна, а какая ещё не знает о Вашем предложении.
 Аналитическая. Данная БД предполагает более глубокое представление информации о клиентах. Структура предприятия, персоналии, личные предпочтения, корзина покупки, периодичность заказа, сезонность и т.д. Вы получите возможность проводить различного рода анализ своих клиентов и строить прогнозы.
 Маркетинговая. Если Ваша цель адресное воздействие на своих потенциальных клиентов и соответствующая экономия бюджета. Данная цель решается за счёт:
 а) правильного сегментирования своих клиентов,
 б) глубокого изучения потребностей каждого сегмента,
 в) подготовки индивидуального предложения для каждого сегмента
 г) проведение адресного воздействия.
 Оценка смежных сегментов с целью расширения бизнеса. Клиенты редко интересуются чем-то узкоспециальным, а чаще имеют разносторонний спрос. Попытка сбора информации об интересах своих клиентов (дополнительных потребностей) позволяет осуществлять попутные продажи, или даже организовывать дополнительные направления бизнеса.

Оценка смежных сегментов с целью расширения бизнеса 
В США широко развита практика "обогащения" данных в своей клиентской базе путём обращения к специализированным компаниям, которые предоставляют такие услуги (Acxiom, Experian).

Классификация 

Клиентские базы, как правило, классифицируют на основе содержащейся в них информации. Различают три основных вида клиентских баз:
 Список рассылки. Чаще всего в клиентских базах данного вида указывается название организации и контактный телефон. Ответственность за актуальность информации практически отсутствует. Возможность анализа тоже отсутствует, в связи с недостатком информации.
 Бухгалтерская. В данной БД мы можем получить информацию не только о наименовании организации, но и её реквизиты и историю сделок с данной организацией. Актуальность информации, чаще всего соответствует дате последней сделки.
 Расширенная. Данная БД содержит не только адресный блок, реквизиты, но и персональную информацию о клиентах. Это первое отличие данной БД от других. Второе отличие состоит в том, что в БД попадают не только клиенты, которые совершили сделку, но и потенциальные клиенты. Третье отличие заключается в наличии за каждым клиентом куратора, который отвечает за актуальность информации по данному клиенту и за его развитие.

Проблема безопасности данных 
Проблема безопасности клиентских баз данных актуальна для любого бизнеса. В России, по данным компании Infowatch, 92 % сотрудников отдела продаж и менеджеров по работе с клиентами считают данные о клиентах своей личной собственностью, и «забирают» информацию с собой, переходя к другому работодателю. Нередки также случаи, когда клиентские базы данных воруют мошенники — для последующей перепродажи.

Практика покупки чужих клиентских баз данных распространена, в частности, в сфере торговли недвижимостью.

Проблема качества данных 
По данным американской исследовательской компании Experian QAS, 98 % владельцев онлайн-магазинов в США считают, что данные в их клиентских базах неточны.

См. также 
 CRM
 База данных
 Прямой маркетинг

Примечания

Литература 
 Федотов Н.М. Стратегии привлечения клиентов. – М.: Лаборатория книги, 2010. – 96с.
 Кендра Ли. Создание клиентской базы. – М.: Вершина, 2006. – 360с.
 Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ. – Аспект Пресс, 2010. – 254с.

Базы данных
Маркетинг